Die kkStB 171 waren Güterzug-Schlepptenderlokomotiven der k.k. Staatsbahnen (kkStB), die ursprünglich von der k.k. priv. Österreichischen Nordwestbahn (ÖNWB) und von der k.k. priv. Lemberg-Czernowitz-Jassy-Eisenbahn (LCJE) stammten.

KkStB 171.01–20, 29–62 (ÖNWB) 

In Anlehnung an die Reihe ÖNWB VI bauten die Wiener Neustädter Lokomotivfabrik (Sigl) 1873 20 Stück und die Lokomotivfabrik Floridsdorf 1874 14 Stück Lokomotiven der Bauart D.
Sie wurden als Reihe VIIa bzw. VIIb bei der ÖNWB eingeordnet.
Das Umlaufblech war über den Rädern gewölbt.

Anfang der 1880er Jahre bestand wieder Bedarf an Güterzuglokomotiven.
Die Maschinenfabrik Esslingen baute 1882 10 Stück, die Wiener Neustädter Lokomotivfabrik und die Lokomotivfabrik Floridsdorf 1883 je weitere 5 Stück, die als Reihen VIIc, VIId und VIIe eingeordnet wurden.

Die Lokomotiven waren meist in Iglau, Josefstadt und Deutschbrod eingesetzt.

Nach der Verstaatlichung reihte die kkStB die hier besprochenen Lokomotiven als Reihe 171 ein.
Sie erhielten die Nummern 171.01–20 (VIIa) und 171.29–62 (VIIb,c,d,e).

Nach dem Ersten Weltkrieg kam die 171.53 zur PKP, die sie, ohne ihr eine eigene Nummer zu geben, bald ausmusterte.
Die restlichen Maschinen kamen zur ČSD, bei der sie die Reihe 411.0 bildeten.
Ein Teil der Loks kam von der ČSD zur MÁV, die sie als Reihe 459.1 einordnete.

Die ČSD schied die Reihe 411.0 erst in den 1960er Jahren aus. Die Lokomotive 411.019 (ehem. ÖNWB VIIa 340 CONRAD VORLAUF) blieb im Eigentum des Technischen Nationalmuseums Prag museal erhalten. Zwischenzeitlich als Leihgabe im Eisenbahnmuseum Jaroměř hinterstellt, begann man dort mit der betriebsfähigen Aufarbeitung. Dank finanzieller Mittel aus einem EU-Förderprogramm soll die Lokomotive nun bis 2021 in Obhut des NTM fertiggestellt werden. Wegen verschiedener technischer Probleme – heutige Vorschriften verlangen unter anderem eine Ausrüstung mit Druckluftbremse für Lokomotive und Zug – soll die Lokomotive vorerst nur in einen ausstellungsfähigen Zustand versetzt werden.

kkStB 171.21–28 (LCJE) 

Die Lokomotivfabrik Floridsdorf lieferte 1876 bis 1878 acht Stück Güterzug-Dampflokomotiven an die Lemberg-Czernowitz-Jassy-Eisenbahn (LCJE), die baugleich der 1874 von der ÖNWB gekauften waren.
Die LCJE ordnete sie als Reihe IVf ein.

Bei der Verstaatlichung der Lemberg-Czernowitz-Jassy-Eisenbahn 1889 erhielten die Lokomotiven der Reihe IVf bei der kkStB
die Nummern 171.21–28.

Literatur 
 Alfred Horn: Die Österreichische Nordwestbahn, Die Bahnen Österreich-Ungarns, Band 1, Bohmann Verlag, 1967
 Karl Gölsdorf: Lokomotivbau in Alt-Österreich 1837–1918, Verlag Slezak, 1978, ISBN 3-900134-40-5
 Helmut Griebl, ČSD-Dampflokomotiven, Teil 2, Verlag Slezak, Wien, 1969
 Dieter Zoubek – Erhaltene Dampflokomotiven in und aus Österreich, Eigenverlag, 2004, ISBN 3-200-00174-7
 Johann Blieberger, Josef Pospichal: Die kkStB-Triebfahrzeuge, Band 3. Die Reihen 61 bis 380. bahnmedien.at, 2010, ISBN 978-3-9502648-6-9

Weblinks 

 Statistik der KkStB 171 auf www.pospichal.net
 Beschreibung der KkStB 171
 Foto der 411.019 1984 auf Bahnbilder

Einzelnachweise 

KkStB 0711
KkStB 0711
Schienenfahrzeug (Wiener Neustädter Lokomotivfabrik)